Trendall ist der Familienname von:
 Arthur D. Trendall (1909–1995), neuseeländischer Archäologe

Sonstiges:
 Trendall Crag, Berg auf Südgeorgien, Südatlantik